Mygdon (altgriechisch ) steht in der griechischen Mythologie für:

 Mygdon (König der Phryger), beherrschte die Phryger am kleinasiatischen Sangarios, Vater des Koroibos
 Mygdon (König der Bebryker), Bruder des Amykos, von Herakles auf dem Amazonenzug erschlagen
 Mygdon (Vater des Krusis), eponymer Heros der Landschaft Mygdonia im Grenzgebiet zwischen antikem Makedonien und Thrakien, Vater des Krusis